NGC 3534A, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw
 NGC 3534B, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw